Айастан (арм.- Армения) — армянская патриотическая ежедневная газета (Тифлис).

Издавалась в 1917—1918 гг. генералом Андраником, при помощи Левона Тутунджяна и Ваана Тотовенца.

Цели и задачи издания 

Главными целями издания газеты объявлялись защита прав беженцев из Западной Армении, преследование армянского вопроса.

Основными задачами газеты объявлялись:
 Консолидировать западное армянство для восстановления Родины,
 способствовать тому, чтобы западные армяне взяли в свои руки общественно-политическое руководство страной,
 собирать материалы для демонстрации и пропаганды перед мировым сообществом бедственного положения Западной Армении,
 широко предоставить страницы газеты западным армянам, без каких-либо ограничений,
 пропагандировать западноармянский язык и литературу,
 «„Айастан“ не принадлежит какой-либо партии или течению, газета представляет западную часть армянского народа как отдельное течение, тем самым закладывая основу совместной деятельности всех западноармянских общественно-политических организаций»,
 организация связи с армянскими беженцами и ознакомление с положением западных армян
 «Газета „Айастан“ выступает в час неслыханных мук нашей Родины и взывает ко всем, кто, позабыв всякие политические верования, думает о созидании национального освобождения армян, будь они западными армянами, иль будь они восточными».

Примечания 

Газеты Грузии
Газеты на армянском языке